Дрифтер — (от  — дрейф)

Дрифтер 
 Дрифтер (рыболовное судно)
 Дрифтер (парус)
 Дрифтерная катастрофа
 Дрифтерный лов
         дрифтер - человек скользящий боком по волне . Очень старое название до популяризации сёрфинга.